AIW est un sigle, qui peut signifier :
 Association interprovinciale wallonne ;
 American Insulated Wire ;
 Cartes ATI AIW (All-In-Wonder).